Treat Huey e Nathaniel Lammons erano i detentori del titolo ma si sono ritirati prima del primo turno.

In finale Stefan Kozlov e Peter Polansky hanno sconfitto Andrew Lutschaunig e James Trotter con il punteggio di 7-5, 7-6(7-5).

Teste di serie 

  Robert Galloway /  Alex Lawson (semifinale)
  Evan King /  Jackson Withrow (quarti di finale)

  Christian Harrison /  Dennis Novikov (primo turno) 
  Nam Ji-sung /  Song Min-kyu (quarti di finale)

Wildcard 

  Cannon Kingsley /  Jake Van Emburgh (primo turno)
  Andrew Lutschaunig /  James Trotter (finale)

  Justin Boulais /  Robert Cash (primo turno, ritirati)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Columbus Challenger 2021